Dissotrocha är ett släkte av hjuldjur som beskrevs av David Bryce 1910. Dissotrocha ingår i familjen Philodinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bdelloider
Dissotrocha